Janolus är ett släkte av snäckor som beskrevs av Berg 1884. Enligt Catalogue of Life ingår Janolus i familjen Janolidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Zephyrinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Janolus